Бхаттачарья, Бхаттачария (Bhattacharya, Bhattacharyya, Bhattacharjee) — индийская фамилия, распространённая среди бенгальских и ассамских браминов.
 Локенатх Бхаттачарья (1927—2001) — индийский поэт и прозаик.
 Нарендранатх Бхаттачария (Манабендра Рой) (1998—1954) — индийский философ и коммунист.
 Сарвабхаума Бхаттачарья (XV—XVI века) — учёный-ведантист и кришнаитский святой.
 Тити Бхаттачарья (род. 1971) — историк и марксистская феминистка.
 Харапрасад Шастри (Бхаттачарья) (1853—1931) — индийский филолог.